Der Kanton L’Entre-deux-Mers ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Bordeaux und Langon im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Cadillac.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 57 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Arbis und Cantois → Porte-de-Benauge

Lentredeuxmers